Radtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Artem Radtschenko (* 1995), ukrainischer Fußballspieler
 Dmitri Leonidowitsch Radtschenko (* 1970), russischer Fußballspieler

 Oleksandr Radtschenko (1976–2023), ukrainischer Fußballspieler
 Stepan Iwanowitsch Radtschenko (1869–1911), russischer Sozialdemokrat und Aktivist der revolutionären Bewegung in Russland
 Wolodymyr Radtschenko (1948–2023), ukrainischer Nachrichtendienstler und Politiker